„Ægir” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty kilku państw:
 „Ægir” – norweska kanonierka z początku XX wieku
 „Ægir” – duński okręt podwodny typu Ægir z początku XX wieku
 „Ægir” – islandzka jednostka ochrony rybołówstwa z lat 20. XX wieku
 „Ægir” – islandzki okręt patrolowy typu Ægir z lat 60. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów
Nazwy norweskich okrętów